Вади́м Соколо́в:
 Соколов, Вадим Александрович (1934—2001) — советский и российский театральный актёр.
 Соколов, Вадим Вадимович (род. 1971) — российский футболист.
 Соколов, Вадим Ильич (1902 — ?) — советский военный деятель, полковник.
 Соколов, Вадим Николаевич (1917—1995) — советский скульптор.